

Aziende 
Hooper – antica carrozzeria britannica

Cinema 
Collo d'acciaio (Hooper) – film del 1978 diretto da Hal Needham

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hooper – città della Contea di Alamosa, Colorado
Hooper – città della Contea di Dodge, Nebraska
Hooper – città della Contea di Weber, Utah

Persone 
Gloria Hooper - atleta italiana